Екатерининская больница:
 Старая Екатерининская больница (Екатерининская).
 Ново-Екатерининская больница.